Nyers, magyar családnév
 Nyers, együttes